SUDU steht als Abkürzung für:
 den Flughafen Santa Bernardina, ICAO-Flughafencode

Sudu steht für:
 den kolonialen Namen der Ortschaft Soudou in Togo

Abkürzung